Amerikai Egyesült Államok
Monticello (Arkansas)
Monticello (Dél-Karolina)
Monticello (Észak-Karolina)
Monticello (Florida)
Monticello (Georgia)
Monticello (Illinois)
Monticello (Indiana)
Monticello (Kalifornia)
Monticello (Kentucky)
Monticello (Louisiana)
Monticello (Maine)
Monticello (Minnesota)
Monticello (Mississippi)
Monticello (Missouri)
Monticello (New York)
Monticello (Ohio)
Monticello (Új-Mexikó)
Monticello (Utah)
Monticello (Virginia), Thomas Jefferson birtoka Virginiában, világörökség
 Franciaország
Monticello (Haute-Corse)